Il tabellone singolare del West of England Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christian Saceanu (tds n. 2). In finale ha sconfitto Arnaud Boetsch con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie

  Jeremy Bates (secondo turno)
  Christian Saceanu (campione)
  Neil Borwick (secondo turno)
  Menno Oosting (quarti di finale)

  Karsten Braasch (primo turno)
 Assente
  Jacco Eltingh (primo turno)
  Danny Sapsford (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

West of England Challenger 1990